Nanosmilus (Наносмилус — „мали нож”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Hoplophoneinae унутар изумрле породице Nimravidae, који је у периоду раног Олигоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 префикса нано
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Опис 
Врста Nanosmilus kurteni је по величини достизала димензије данашњег риђег риса, те је била један од најмањи представника породице Nimravidae. Ова врста је имала велике очне дупње, што указује да је имала добар вид.

Понашање и палеоекологија 
Иако је била мала, врста Nanosmilus kurteni је била предатор која је могао да савлада плијен много већи од себе (као што су животиње величине данашње домаће свиње или чак јелена).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Nanosmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Hoplophoneinae

Референце

Спољашње везе 

Nimravidae
Изумрли сисари Северне Америке